Horatio Kitchener, 1. hrabia Kitchener – brytyjski wojskowy, marszałek polny i polityk.
 Kitchener – miasto w stanie Ontario w Kanadzie
 Kitchener – miasto w stanie Nowa Południowa Walia w Australii